Il singolare del torneo di tennis Tyler Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Noam Okun che ha battuto in finale Vince Spadea 7-5, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 James Blake (quarti di finale)
 Hyung-Taik Lee (primo turno)
 Michael Russell (quarti di finale)

 Chris Woodruff (primo turno)
 Cecil Mamiit (primo turno)
 Paradorn Srichaphan (semifinali)
 Noam Okun (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tyler Challenger 2001